Насто́йка:
 Настойка (лекарственная форма)
 Настойка (алкогольный напиток)

См. также 
 Настой (лекарственная форма)